Das Wort Oriental bezeichnet

 eine Region in Marokko, siehe Oriental (Region)
 eine historische Region in Marokko, siehe Oriental (1997–2015)
 ein Hotel in Bangkok, siehe Hotel Oriental

Oriental ist der Name folgender Orte:
in Mexiko:
Oriental (Guerrero)
Oriental (Puebla)

in den Vereinigten Staaten:
 Oriental (New Jersey)
 Oriental (North Carolina)
 Oriental (Oklahoma)
 Oriental (Pennsylvania)
 Oriental Park (New York)

Siehe auch:
  Orientale (Provinz der Demokratischen Republik Kongo)
 Orient (Begriffsklärung)
 Oriental Motor